Velika nagrada Malezije 2006 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 19.marca 2006.

Rezultati

Kvalifikacije 

Opombe
*: Dirkač je bil kaznovan z desetimi mesti pribitka glede osvojeno na štartno mesto zaradi menjave motorja.
†: Dirkač je bil kaznovan z dvajsetimi mesti pribitka glede osvojeno na štartno mesto zaradi dveh menjav motorja.
‡: Dirkač je bil postavljen na začelje štartne vrste zaradi menjave motorja po kvalifikacijah.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 56
| 1:30:40,529
| 1
| 10
|-
! 2
| 1
|  Fernando Alonso
| Renault
| 56
| + 4,585 s
| 7
| 8
|-
! 3
| 12
|  Jenson Button
| Honda
| 56
| + 9,631 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 4
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 39,351 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 56
| + 43,254 s
| 21
| 4
|-
! 6
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 56
| + 43,854 s
| 14
| 3
|-
! 7
| 17
|  Jacques Villeneuve
| BMW Sauber
| 56
| + 1:20,461
| 10
| 2
|-
! 8
| 7
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 56
| + 1:21,288
| 22
| 1
|-
! 9
| 8
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 55
| +1 krog
| 9
|
|-
! 10
| 11
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 55
| +1 krog
| 20
|
|-
! 11
| 20
|  Vitantonio Liuzzi
| Toro Rosso-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 13
|
|-
! 12
| 19
|  Christijan Albers
| MF1-Toyota
| 54
| +2 kroga
| 15
|
|-
! 13
| 18
|  Tiago Monteiro
| MF1-Toyota
| 54
| +2 kroga
| 16
|
|-
! 14
| 22
|  Takuma Sato
| Super Aguri-Honda
| 53
| +3 krogi
| 17
|
|-
! Ods
| 16
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 48
| Motor
| 11
|
|-
! Ods
| 21
|  Scott Speed
| Toro Rosso-Cosworth
| 41
| Sklopka
| 12
|
|-
! Ods
| 23
|  Judži Ide
| Super Aguri-Honda
| 33
| Okvara
| 18
|
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Ferrari
| 26
| Hidravlika
| 8
|
|-
! Ods
| 9
|  Mark Webber
| Williams-Cosworth
| 15
| Hidravlika
| 4
|
|-
! Ods
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Ferrari
| 10
| Hidravlika
| 19
|
|-
! Ods
| 10
|  Nico Rosberg
| Williams-Cosworth
| 6
| Motor
| 3
|
|-
! Ods
| 3
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 6
|
|}

Opombe 

 Vodilni: Giancarlo Fisichella 1–17, 26–37, 43–56 (43); Jenson Button 18 (1); Fernando Alonso 19–25, 38–42 (12).
 Renault je prvič po Veliki nagradi Francije 1982 dosegel dvojno zmago. Zato pa je Benetton, kakor se je ta moštvo imenovalo pred prevzemom Renaulta, v 90-tih doseglo dve dvojni zmagi.

Formula 1 sezona 2006
2006